Iñaki Peralta (Pamplona, 1973) es un economista especializado en gestión de la salud. Desde enero de 2021 es consejero delegado de Sanitas y CEO de Bupa para Europa y América Latina, en sustitución de Iñaki Ereño.

Carrera profesional 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra, realizó diversos postgrados especializándose en el sector económico sanitario. Es máster por Esade en Gestión de Centros de Salud, MBA por IEDE y cuenta con un postgrado de la Escuela de Negocios Wharton, en la Universidad de Pensilvania (EE. UU.), el Advanced Management Program.

Gran parte de su vida profesional se ha desarrollado en Sanitas, compañía de origen español integrada en el grupo internacional de atención médica Bupa (British United Provident Association). Llegó a la entidad en 1997 como director gerente de la residencia Sanitas Residencial El Mirador, en Pamplona. Entre 1997 y 2006 tuvo diversas responsabilidades directivas en Sanitas Mayores, entre ellas la dirección de operaciones. Fue director territorial de Sanitas Seguros en el noreste de España entre 2006 y 2008, y director general de Sanitas Hospitales entre 2008 y 2013 siendo uno de los responsables de la adquisición de varios hospitales, lo que consolidó la red de hospitales del grupo.

En 2012 se integró al comité de dirección de Bupa para Europa y América Latina y en 2013 accedió a la dirección general de Sanitas Seguros. También contribuyó al acuerdo de distribución de seguros con BBVA por el que incorporó a más de 300.000 clientes del banco en Sanitas. En 2019 accedió a la supervisión general de Bupa México.

Desde el cargo de gerente de Bupa para Europa y América Latina, gestionará los negocios -seguros y provisión hospitalaria y dental- del grupo multinacional de salud Bupa en México, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Miami, Polonia y Turquía, además de Sanitas en España.

Ha sido uno de los responsables en el proceso de digitalización de la compañía que, con el diseño de soluciones digitales, simplifican la relación con los pacientes (reembolso online, cita online, tarjeta digital y videoconsulta). Está a favor de la colaboración público-privada en el sector sanitario, lo que salvó muchas vidas en los momentos más duros de la pandemia Covid-19. Está casado y tiene tres hijos. Aficionado a los deportes minoritarios, comparte con ellos la práctica del béisbol.

Referencias

Enlaces externos 

 Sanitas
 Bupa
Hombres
Nacidos en 1973
Ejecutivos de España
Economistas de España del siglo XXI
